Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию 2019 года — 9-й по счёту чемпионат под эгидой Международного Паралимпийского комитета (IPC), который прошёл в Лондоне с 9 по 15 сентября 2019 года. 
На чемпионате было разыграно 160 комплектов медалей и участвовало 637 спортсменов из 73 стран. Данный чемпионат мира является ключевым отбором для участия в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Снова к участию в соревнованиях были допущены паралимпийцы из России, отстранённые из-за допингового скандала от Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также пропустившие VIII Чемпионат мира по паралимпийскому плаванию 2017 года в Мехико из-за отстранения Паралимпийского комитета России.

Медальный зачёт (Топ-5)

Медалисты 
 WR — рекорд мира
 =WR — повторение рекорда мира
 CR — рекорд чемпионатов мира
 EU — рекорд Европы
 AM — рекорд Америки
 AF — рекорд Африки
 ОС — рекорд Австралии и Океании

Индивидуальные соревнования

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 2

Мужчины

Женщины

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 3

Мужчины

Женщины

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 4

Мужчины

Женщины

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 5

Мужчины

Женщины

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 6

Мужчины

Женщины

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 7

Мужчины

Женщины

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 8

Мужчины

Женщины

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 9

Мужчины

Женщины

Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) — Класс 10

Мужчины

Женщины

Эстафеты (спортсмены с ПОДА)

Спортсмены с нарушением зрения — Класс 11

Мужчины

Женщины

Спортсмены с нарушением зрения — Класс 12

Мужчины

Женщины

Спортсмены с нарушением зрения — Класс 13

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета (нарушение зрения)

Спортсмены с нарушением интеллекта — Класс 14

Мужчины

Женщины

Смешанная эстафета

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата

2019
2019
Международные соревнования по плаванию в Великобритании
Чемпионаты мира в 2019 году
Спорт в Англии в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Сентябрь 2019 года
2019 год в Лондоне